I'm Coming – album di Shirley del 1996
 I'm Coming – album dei Jack the Ripper del 2003
 I'm Coming – singolo di Rain del 2006
 I'm Coming (Tarzan Part 2) – singolo di Dappy del 2012